«Здесь курят» — роман Кристофера Бакли.
 «Здесь курят» — фильм, снятый по одноимённому роману.